

Peinture 
 Le Christ portant la croix (1580), tableau du Greco, conservé au Metropolitan Museum of Art à New York. 
 Christ portant la croix (vers 1632), tableau de Nicolas Tournier conservé dans une collection privée. 
 Le Christ portant sa croix (Romanino) (vers 1542-1543), tableau de Romanino conservé dans la collection Alana à Newark (Delaware) aux États-Unis.

Sculpture 
 Le Christ portant sa croix (), sculpture anonyme en bois conservée dans l'église Saint-Laurent de Pont-à-Mousson.

Voir aussi